Saignes est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :

toponymes

 Saignes, commune française du Cantal
 Saignes, commune française du Lot

Patronymes

 Mathieu Pierre Paul Saignes (1749-1830), général de brigade français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France